Окса:

 Окса, Мика (род. 1976) — финский хоккейный голкипер, выступающий за клуб КХЛ «Динамо Минск».
 Окса — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство.
 Окса — река в России, протекает в Республике Карелия.